Ingrid Mayer, née au , est une professeure de lettres classiques, musicologue et flûtiste.

Biographie 
Ingrid Mayer a fait des études de philologie classique et romane. Elle travaille comme professeure de latin et de français.

Elle organise et présente les concerts de l'ensemble Mel Bonis. Elle aide aussi à l'édition et à la diffusion des œuvres de la compositrice Mel Bonis et a joué un rôle prépondérant dans sa redécouverte. Elle est l'épouse du violoncelliste Eberhard Mayer.

Lors d'un concert privé organisé à Paris, en présence de Christine Géliot, le 31 mai 1997 sous le titre « Mel Bonis (Madame Albert Domange) Compositeur de musique 1858-1937 », Ingrid Mayer déclare en introduction : .

Références

Sources

Liens externes 

Musicologue français du XXe siècle
Date de naissance incertaine (XXe siècle)